Хосе́ А́нхель Ириба́р Кортахаре́на (; 1 марта 1943, Сараус, Гипускоа Испания) — испанский футболист, вратарь баскского происхождения. Один из лучших вратарей Европы 60—70-х годов. Физически сильный, отличался способностью отразить в акробатическом прыжке самый трудный удар.

Футбольная карьера

Клубная карьера 
Начал учиться в христианской школе, затем учился на токаря. В одно время работал в качестве токаря в небольшой компании.

Первая команда, в которой он играл, с 12 лет, была «Саллеко». Вскоре играл в молодёжной команде «Antonianum CD Zarauz». Во время своего пребывания в этой команде его заметили скауты из клуба «Реал Сосьедад», которые решили просмотреть его в команде. Ирибар знал, что это был его шанс сделать шаг к профессиональному футболу, но он не подошёл и команда отказалась от его подписания.

В 1962 году «Атлетик Бильбао» заплатил «Басконии» за трансфер игрока 1 млн песет за Хосе Анхеля, что является рекордом для того времени.

В первом сезоне он не смог завоевать место в основе, так как тогда в воротах стоял бесспорный лидер Кармело Седрун. Всю карьеру провёл в команде «Атлетик Бильбао». Клуб не входил в элиту испанского футбола, поэтому из наград на клубном уровне только два завоёванных кубка Испании в 1969 и 1973 годах. За «Атлетик» провёл 466 официальных матчей.

Карьера в сборной 
Вошёл в историю испанского футбола, как один из лучших вратарей сборной. Завоевал титул чемпиона Европы 1964. В розыгрыше Ирибар был основным вратарём. В финале Испания обыграла сборную СССР (2:1). Также принимал участие в чемпионате мира 1966 года, тогда Испания не смогла выйти из группы. Последний матч за Испанию сыграл 24 апреля 1976 года против ФРГ (1:1). Позже играл за сборную Басков.

Тренерская карьера 
Работал тренером-ассистентом в «Атлетико Бильбао», тренером команды «В» и главным тренером клуба. С 1999 года по 2011 год работал тренером в сборной Басков, которая не признана ФИФА.

Политическая карьера 
После завершения карьеры в футболе, Ирибар принял значительное участие в политике. 5 декабря 1976 года перед дерби с «Реал Сосьедадом» на «Стад де Аточа», вышел на поле с флагом басков и разместил его торжественно в центр круга. В то время этот флаг являлся незаконным. Это был первый публичный показ флага, но его не арестовали.

В последующие годы оказывал поддержку баскской независимости.

Достижения 
 Чемпион Европы: 1964
 Финалист Кубка УЕФА: 1976/77
 Обладатель Кубка Испании: 1969, 1973
 Лучший вратарь Испании («Трофей Саморы»): 1970

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballplayers.ru 
 Матчи за сборную на сайте RSSSF 
 

Чемпионы Европы по футболу
Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Атлетик Бильбао»
Обладатели трофея Саморы